Мері Джо Фернандес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Аманда Кетцер.

Штеффі Граф виграла титул, перемігши у фіналі Кетцер з рахунком 6–0, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (півфінал)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (1-ше коло)
  Аманда Кетцер (фінал)
  Забіне Гак (1-ше коло)
  Юдіт Візнер (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Evert Cup 1994 Draw

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд